PGC 29963 ist eine kompakte Galaxie vom Hubble-Typ C im Sternbild Löwe. Sie ist schätzungsweise 371 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt.

Die Position von NGC 3186 wurde am  25. März 1865 von dem Astronomen Albert Marth aufgezeichnet, aber es gibt dort nichts, was auf seine Beschreibung passt. Professor Seligman behauptet daher, dass der Eintrag einen verlorenen oder nicht mehr existierenden Himmelskörper betrifft. In der Nähe dieser Koordinaten, in der Konstellation Löwe, gibt es zwei Kandidaten für NGC 3186. Die NASA/IPAC-Datenbank und Wolfgang Steinicke identifizieren die Galaxie PGC 29963 als NGC 3186, während die Simbad- und HyperLeda-Datenbank PGC 30058 wählen. Es gibt keine Möglichkeit, zwischen diesen beiden Kandidaten zu wählen. Aus der NASA/IPAC-Datenbank geht jedoch hervor, dass diese Identifizierung unsicher ist.

Die möglichen Kandidaten:

Weblinks 
 SIMBAD Astronomical Database

Einzelnachweise 

Kompakte Galaxie